Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2007 fand vom 23. bis 26. August in Valencia statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Bei den Frauen mussten sich Sara Goller und Laura Ludwig erst im Finale dem griechischen Duo Arvaniti / Karadassiou geschlagen geben. Den dritten Rang erreichten die Norwegerinnen Håkedal / Tørlen mit einem Sieg gegen die Russinnen Schirjajewa / Urjadowa, die in der Verliererrunde  drei deutsche Duos besiegt hatten. Im Männerwettbewerb gewannen David Klemperer und Eric Koreng die Bronzemedaille, während sich die Österreicher Clemens Doppler und Peter Gartmayer im Endspiel gegen die Niederländer Reinder Nummerdor und Richard Schuil durchsetzten.

Organisation und Medien 
Veranstalter des Turniers, das vom spanischen Volleyballverband ausgetragen wurde, war der europäische Verband CEV. Insgesamt wurde 200.000 Euro Preisgeld an die Teilnehmer vergeben, jeweils zur Hälfte für Männer und Frauen. Die neuen Europameister erhielten davon jeweils 20.000 Euro. Außerdem wurde der Titelgewinn mit 800 Punkten für die europäische Rangliste belohnt und es gab bis zu 500 Punkte in der Wertung für die Olympischen Spiele 2008.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 24 Mannschaften an. Spanien durfte als Gastgeber jeweils vier Teams stellen, trat aber nur mit zwei Teams pro Geschlecht an. Zusätzlich wurden insgesamt vier Wildcards vergeben.

Der Wettbewerb wurde im Doppel-K.-o.-System ausgetragen. Angesichts der Teilnehmerzahl hatten acht Teams in der ersten Runde ein Freilos. Bei einer Niederlage in der Hauptrunde (winner's bracket) kam das Duo in die Verliererrunde. Die beiden Sieger der Hauptrunde trafen im Halbfinale auf die Sieger der Verliererrunde. Die Sieger der Halbfinals ermittelten im Endspiel den neuen Europameister.

Spielplan

Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen – Männer (englisch)
 Informationen des DVV

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Valencia
Volleyball (Spanien)